Vaterpolo je u programu Univerzijade oduvijek (od 1959.). Nije bio zastupljen samo 1975. i 1989.

Izdanja